Termenul „Aglaia” se poate referi la:
Nume de botez feminin, în greacă însemnă "strălucire" ziua onomastică este la 19 decembrie 
Una dintre cele trei grații din mitologia greacă, fiica lui Zeus. (Aglaia)
Nastassja Kinski, născută Nastassja Aglaia Nakszynski
Aglaia Ilie, colaboratoare la ziarul România Mare
Aglaia Rosetti, din familia Miclescu, străbunica lui Radu Miclescu 
Aglaia Epancina, actriță de teatru la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București
Aglaia Pascaru, fostă directoare a școlii din Bursuceni, Suceava
Aglaia Szyszkowitz, actriță austriacă

Vezi și
Listă de prenume românești
Listă de zile onomastice
Genul taxonomic, Aglaia din familia "Meliaceae" ordinul "Sapindales"

Legături externe